O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2011-12 foi a oitava edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Waitakere United sagrou-se tetracampeão ao vencer o Team Wellington por 4 à 1, tornando-se o segundo time a conseguir um tetracampeonato de futebol na Nova Zelândia (o primeiro foi o Auckland City).

Participantes

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Waitakere United ganhou do Canterbury United por 5 à 3, enquanto que o Team Wellington ganhou do  Auckland City por 3 à 1.

Grande Final

Referências 

2011-12